Lake Camelot désigne :

 Lake Camelot, une localité de l'Illinois ;
 Lake Camelot, une localité du Wisconsin.